Le tournoi de Khartoum 1976 est un tournoi de tennis de catégorie Grand Prix. Il s'agit de l'unique édition de ce tournoi.

Résultats en simple

Tableau final 
Seuls les demi-finales et la finale sont jouées en trois sets gagnants.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1976 de l'ATP

Liens externes 
 

Khartoum
Tennis masculin en 1976
1976 en Afrique